Валерій Сергійович Кодру (Гайчук) (14.12.1954, Київ) — український дипломат, видавець, журналіст, редактор.

Біографія 

У 1990-х роках був аташе по культурі при посольстві України у Венесуелі. Вважався негласним представником інтересів братів Бакай у Латинській Америці (до 1999).

У 1999 повернувся до України. Став засновником і шеф-редактором "Видавничого дому "Журнал «Президент», редактором і співвласником його видань «Президент» і «Президентський вісник» (неоднозначно оцінюваних у журналістській спільноті).

В 2003 році заарештований СБУ. Подальша доля невідома.

Нагороди 

 Лауреат премії «За вклад у розвиток мас-медіа в Україні».

Посилання 

 Пропагандист, агитатор, организатор и махинатор? 

Українські журналісти